Laguiole est une commune française de l'Aveyron. Elle dispose également sur son territoire de la station de sports d'hiver de Laguiole - Le Bouyssou.
 Comme nom commun, laguiole peut aussi désigner les deux principales spécialités de cette commune :
 Le  couteau de Laguiole ;
 Le  fromage de Laguiole (AOC).